Спорново — название населённых пунктов:
 Спорново — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Спорново — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.